Паради́ () — французская фамилия: 
 Паради, Ванесса (род. 1972) — французская певица, актриса и фотомодель.
 Паради, Кристиан (род. 1974) — канадский политик.
 Паради, Сергей Геннадьевич (наст. фамилия  Породеев; род. 1957) — российский музыкант.
 Паради, Элиссон (род. 1984) — французская актриса, младшая сестра Ванессы Паради.

 Осборн-Паради, Мануэль (род. 1984) — канадский горнолыжник.

См. также